Waldo Water Tower ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Waldo Water Tower (Waldo, Arkansas), NRHP-ID 07000472
 Waldo Water Tower (Kansas City, Missouri), NRHP-ID 77000810